Friedrich von Ahlefeldt ist der Name folgender Personen:

* Friedrich von Ahlefeldt (Haseldorf) († 1543), Herr von Haseldorf, Haselau, auf Gut Seestermühe und Gut Seegaard
 Friedrich von Ahlefeldt (Gutsherr, 1551) (1551–1607), Erbherr auf Seestermühe, Seegaad, Kasseedorf und Arlewatt
 Friedrich von Ahlefeldt (Klosterpropst) (1618–1665), Herr auf Gut Seestermühe
 Friedrich von Ahlefeldt (Gutsherr, 1672) († 1672), Herr auf Kohøved, Bienebek und Hald
 Friedrich von Ahlefeldt (Gutsherr, 1623) (1623–1686), Herr auf Rixingen (Réchicourt) und Mörsberg (Elsass)
 Friedrich von Ahlefeldt (Gutsherr, 1662) (1662–1708), Herr auf Rixingen (Réchicourt) und Langeland, General und Statthalter
 Friedrich von Ahlefeldt (Langeland) (1702–1773), dänischer Offizier, Gutsherr
 Friedrich Carl von Ahlefeldt (1742–1825), Leutnant und General